Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di calcio femminile italiana
 Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di calcio maschile italiana
 Coppa Italia 2014-2015 – gare dei turni preliminari
 Coppa Italia 2014-2015 – gare della fase finale
 Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di calcio a 5 maschile italiana
 Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di hockey su ghiaccio maschile italiana
 Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di hockey su pista maschile italiana
 Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di pallamano maschile italiana
 Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di pallanuoto femminile italiana
 Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di pallanuoto maschile italiana
 Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di pallavolo femminile italiana
 Coppa Italia 2014-2015 – edizione della competizione di pallavolo maschile italiana